Rzewnie est le nom :

 de la gmina de Rzewnie, dans le powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Rzewnie, chef-lieu de cette gmina